Nyssia rossica är en fjärilsart som beskrevs av Harrison 1912. Nyssia rossica ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
rossica